Егнаций Лолиан (Egnatius Lollianus) може да се отнася за:

 Луций Егнаций Виктор Лолиан, суфектконсул около 219 г.
 Егнаций Лолиан (* ок. 265 г.), син на Егнаций Луцил (консул 265 г.), женен за Флавия, баща на консула от 355 г.
 Егнаций Лолиан, консул 355 г.
 Егнация Лолиана, сестра на консула от 355 г.; съпруга на Руфий Цецина Постумиан